Синявське сільське поселення — муніципальне утворення (сільське поселення) в Росії.

Воронізька область 

 Синявське сільське поселення — входить в Таловський район.

Ростовська область 

 Синявське сільське поселення — входить в Неклинівский район.